Хорхе Родригез има више значења:

 Хорхе Родригез (Мапастепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Хорхе Родригез, Ла Ладриљера (Пуерто Ваљарта), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Хорхе Родригез (Туспан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику